Kidwai ist der Name von:

 Akhlaqur Rahman Kidwai (1920–2016), indischer Politiker
 Saleem Kidwai (1951–2021), indischer Historiker